Wawu kan syfta på följande:
 Wawu (djur), ett släkte tvåvingar i familjen lövflugor
 Wawu (ort), ort i Guizhou, Kina
 Desa Wawu, administrativ by i Nusa Tenggara Barat, Indonesien